Bell Telephone Laboratories, empresa de recerca tecnològica dels Estats Units
 Màrqueting de guerrilla (del seu nom en anglès Below The Line), tècnica de màrqueting basada en la comunicació no massiva
 Biomass To Liquid, procés de conversió de biomassa en biocarburants
 BTL també és el codi UCI del Bouygues Telecom, equip ciclista de França
 Btl. també és l'abreviatura en alemany de batalló, unitat militar d'infanteria